NGC 4995 (другие обозначения — MCG -1-34-7, UGCA 329, IRAS13070-0734, PGC 45643) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4995
Дева (созвездие)